Wieniawski (féminin Wieniawska):
  (1798-1884), médecin polonais ;
 Henryk Wieniawski, violoniste, pédagogue et compositeur polonais ;
 le Quatuor Wieniawski
 le Concours international de violon Henryk Wieniawski
 Józef Wieniawski, pianiste, pédagogue et compositeur polonais, frère d'Henryk Wieniawski ;
 Adam Tadeusz Wieniawski, pédagogue et compositeur polonais, neveu de Józef Wieniawski ;
 Régine Wieniawski, compositrice, fille d'Henryk Wieniawski.
Patronyme polonais